Hervé Bernard peut désigner :
 Hervé Bernard (1953-), un haut fonctionnaire français travaillant dans le domaine de l'industrie nucléaire ;
 Hervé Bernard (1958-), un plasticien et photographe français ;
 Hervé Bernard Omnes (1966-), un comédien et metteur en scène français.